Okręty US Navy o nazwie USS  "Gary":
 Pierwszy "Gary" (DE-61) był niszczycielem eskortowym, który został zwodowany w 1943 i przekazany Royal Navy. Przemianowany na HMS "Duckworth", złomowany w 1946.
 Drugi "Thomas J. Gary" (DE-326) był niszczycielem eskortowym, który wszedł do służby w 1943, przemianowany  w 1945 by zwolnić nazwę dla planowanego lekkiego krążownika. Przekazany Tunezji w 1973.
 Trzeci "Gary" (CL-147) – lekki krążownik, którego budowę przerwano w 1945 przed położeniem stępki.
 Czwarty "Gary" (FFG-51) – fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry, w służbie US Navy w latach 1984–2015, od 2018 w służbie Marynarki Wojennej Tajwanu.

Gary